Engelmacher steht für:

 Engelmacher, eine Person, die illegal Schwangerschaftsabbrüche durchführt
 umgangssprachlich für Handfeuerwaffe 
 Der Engelmacher, Roman von Stefan Brijs 
 Der Usedom-Krimi: Engelmacher, deutscher Fernsehfilm (2016)

Siehe auch: